Чак-Сууц' (*25 січня 671 —після 731) — політичний та військовий діяч Баакульської держави. Йому присвячені «Палетка рабів», «Палетка Писаря» і «Палетка Оратора».

Життєпис 
Походив з династії сахалів. Народився в день 9.11.18.9.17, 7 Кабан 15 К'аяб (25 січня 671 року). Про молоді роки немає відомостей. В часи ахава К'ініч-Кан-Балама II або К'ініч-К'ан-Хой-Читама II стає сахалем (місцевим правителем), успадкувавши владу від батька.

В 9.14.11.12.14, 8 Іш 7 Яшк'ін (19 червня 723 року) призначається ахавом К'ініч-Акуль-Мо'-Набом III на посаду йахавк'ак'а (володаря вогню, головного військовика). Деякі дослідники навіть вважали Чак-Сууц'а співправителем царя, але в подальшому ця точка зору була спростована.

Йому було доручено відновити потугу держави. В день 9.14.11.17.6, 9 Кімі 19 Сак (19 вересня 723 року) Чак-Сууц' здобув свою першу військову перемогу і захопив у полон Таах-Чіха, ахава К'ак'аля, васала царства Йокіб-К'іна. В день 9.14.13.11.2, 7 Ік' 5 Сек (7 травня 725 року) Чак-Сууц' завдав вирішального удару по Йокібу і розорив вже саму область К'іна. Всього через кілька днів після цієї перемоги 10 чи 11 травня 725 року Чак-Сууц' приніс в жертву Ні'-Сак-Майя, сахаля йокібського ахава К'ініч-Йо'наль-Ака II.

У день 9.14.17.12.19, 2 Кавак 2 Шуль (23 травня 729 року) Чак-Сууц' спустошив Коколь (невідому область в Лівобережжі Усумасінти), а в 9.14.18.1.1, 7 Іміш 4 Кех (22 вересня 729 року) його «ахк'ухууни» Піціль-Чан-Ахав і Вак-Тіль-Ахав здійснили похід в Атуун (область в складі царства Ак'є).

Останні згадки про нього стосуються святкування 60-річчя з дня народження.

Джерела 
 Токовинин А. А. Царь и его сахали: областные правители в западных царствах майя (VII—VIII вв. н.э.) // Древний Восток и античный мир: Труды кафедры истории Древнего мира исторического факультета МГУ. Вып. 5. М., 2002, страницы 218—231.
 Beliaev D. Piedras Negras y Palenque en el Clásico Tardío. Paper presented at Mesa Redonda de Palenque, 2008. Palenque, Chiapas, Mexico, Р. 11-12.
 Schele, Linda. The Demotion of Chac-Zutz: Lineage Compounds and Subsidiary Lords at Palenque // Sixth Palenque Round Table, 1986

Царства мая